Europsko prvenstvo u košarci - Litva 2011. 37. je izdanje europskog košarkaškog prvenstva koje se rujnu 2011. održalo u Litvi. Ovo je drugo europsko prvenstvo koje se nakon Europskog prvenstva u košarci - Kaunas 1939. održava u Litvi. Natjecanje se održalo u 5 gradova: Vilniusu, Šiauliaiju, Panevėžysu, Klaipėdi, Alytusu i Kaunasu. Naslov je obranila reprezentacija Španjolske.

Kvalifikacije 

Prvotno je EP trebalo imati 16 momčadi, te su odigrane kvalifikacije, no FIBA Europe je 5. rujna 2010. odlučila popustiti inzistiranju Litavaca da se u Litvi održi prvo EP s 24 momčadi.

Kvalificirane momčadi 

 domaćin -  (11. nastup; prvaci 1937., 1939. i 2003.)
 sudionici SP 2010. -  (10. nastup; dodoprvaci 1993. i 1995.),  (35. nastup; doprvaci 1949.),  (24. nastup; prvaci 1987. i 2005.),  (11. nastup; prvaci 1993.),  (10. nastup; prvaci 2007.),  (10. nastup; 4. mjesto 2009.),  (3. nastup; doprvaci 2009.),  (26. nastup; prvaci 2009.),  (21. nastup; doprvaci 2001.)
 kvalificirani -  (14. nastup; 4. mjesto 1947.),  (1. nastup),  (26. nastup; doprvaci 1979.),  (4. nastup; 9. mjesto 2009.),  (2. nastup; 13. mjesto 2009.)
 kvalificirani odlukom FIBA Europe -  (7. nastup; 8. mjesto 1993.),  (24. nastup; doprvaci 1957.),  (1. nastup),  (34. nastup; prvaci 1983. i 1999.),  (10. nastup; prvaci 1935.),  (25. nastup; doprvaci 1963.),  (5. nastup; 13. mjesto 1997.)
 kvalificirali se kroz dodatne kvalifikacije -  (13. nastup; 8. mjesto 1939.),  (3. nastup; 9. mjesto 2007.)

Skupine

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Drugi krug

Skupina E

Skupina F

Izbacivanje 

5. – 8.

Vanjske poveznice 

Europsko prvenstvo - Litva 2011.

2011
Međunarodna košarkaška natjecanja u Litvi